Le tournoi de tennis de Katowice est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie International, se dispute du 8 au .

Roberta Vinci remporte le simple dames. En finale, elle bat Petra Kvitová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lara Arruabarrena et Lourdes Domínguez Lino.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Katowice
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Katowice
Sport en Pologne en 2013
Tennis en avril 2013